Birkenhöfe ist der Name folgender Orte:

 Birkenhöfe (Dörzbach), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Birkenhöfe (Köngen), Aussiedlerhofgruppe der Gemeinde Köngen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Birkenhöfe (Schwaigern), Stadtteil von Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Birkenhof